Rockit — сингл с альбома Future Shock Херби Хэнкока, вышедший в 1983 году. Это был первый большой хит, в котором был использован скретчинг.

Сингл получил премию Грэмми 1984 года в категории «лучшее R&B исполнение», а видеоклип — 5 (и ещё 3 номинации) премий MTV за 1984 год.

Видео
Музыкальный клип был снят знаменитым дуэтом Годли и Крим с использованием роботоподобных движущихся под музыку инсталляций в виртуальном доме в Лондоне. На церемонии премий MTV за 1984 год клип выиграл в пяти номинациях: лучшая идея, самое экспериментальное видео, лучшие спецэффекты, лучшая художественность и лучший монтаж. Кроме того он номинировался в категориях «лучшее видео года», «лучшее мужское видео» и «выбор зрителей».

Влияние
 Композиция стала всемирным гимном брейк-дансеров и хип-хоперов 80-х
 В качестве таковой её можно услышать в советских фильмах «Курьер» и «Конец света с последующим симпозиумом» 1986 года, а также на радиостанции Wildstyle в видеоигре «Grand Theft Auto: Vice City».

Хит-парады

Недельные

Предшественники и преемники 

|-
!colspan="3" style="background: #FFF179;"|Чарты

Примечания 

Синглы 1983 года
Песни 1983 года
Инструментальная музыка
Песни — лауреаты премии «Грэмми»